Isla Middle kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Middle Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,96, long -58,47), 
 Middle Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,40, long -59,71), 
 Middle Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,64, long -60,35), 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar